Toki ist

 der japanische Name des Nipponibis
 das Wort „sprechen“ in der Pidgin-Sprache Toki Pona
 ein Computerspiel: Toki (Computerspiel)
 der Name eines Geparden, der von Tierfilmer Simon King per Handaufzucht aufgezogen wurde 
 ein japanisches Lehen: Tōki (Han)
 eine japanische Adelsfamilie: Toki (Klan)
 der Titel ehemaliger Mapuche-Kriegsanführer in der Schreibweise des Mapudungun, spanisch toqui
 die staatliche Wohnungsbaubehörde in der Türkei: TOKİ
 die altnorwegische Lautform des latinisierten Toko, einer skandinavischen Sagengestalt

Toki steht für Orte:

 Toki (Gifu) in der Präfektur Gifu in Japan
 Toki (Masowien) in der Woiwodschaft Masowien in Polen
 Toki (Karpatenvorland) in der Woiwodschaft Karpatenvorland in Polen
 Toky, Dorf in der Westukraine (polnisch und russisch Toki)

Toki oder Tōki ist der Familienname folgender Personen:

 Hidefumi Toki (1950–2021), japanischer Jazzmusiker
 Toki Masazō (1893–1963), japanischer Ökonom, Professor für Betriebswirtschaftslehre
 Tōki Susumu (* 1974), japanischer Sumōringer
 Toki Zenmaro (1885–1980), japanischer Journalist, Literaturwissenschaftler und Lyriker